Robidoux ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Robidoux (* 1960), kanadischer Snookerspieler
 Florent Robidoux (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler 
 Omer Alfred Robidoux (1913–1986), kanadischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Churchill-Hudson Bay